Costarossa ima više značenja:
 Costarossa, Asti
 Costarossa, Genoa